

Расположение 
В центре города Великие Луки, на левом берегу реки Ловать, на восточном бастионе Великолукской крепости установлен обелиск из бурого камня высотой 23 м. На обелиске установлена 5-конечная звезда высотой 3 м. Общая высота памятника 26 м.

Авторы проекта 
Автор памятника — эстонский архитектор Март Порт (народный архитектор СССР). Сооружён по постановлению Совета Министров Эстонской ССР. По замыслу архитектора, Обелиск Славы символизирует крепость воинского братства, тот незыблемый факт, что совместными усилиями солдат и офицеров разных национальностей ковалась общая Победа.

История создания 
13 декабря 1942 года начало штурма города войсками 3-й ударной Армии под командованием генерал-лейтенанта Галицкого Кузьмы Никитовича. 17-18 января 1943 года Великолукская операция завершена. В составе 3-й ударной армии участвовал в освобождении города 8-й Эстонский стрелковый корпус.

Историческая справка 
Участвуя в освобождении города зимой 1942-43 года, 8 эстонский стрелковый корпус получил своё первое боевое крещение. Так, в ходе наступательной операции 7-я эстонская дивизия на внутреннем фронте принимала участие в штурме окружённого гарнизона противника, а 249-я эстонская дивизия занимала оборону во втором эшелоне войск внешнего фронта северо-западнее Великих Лук.

Затем, эстонский корпус вместе с другими соединениями Советской Армии разгромил гарнизон противника и очистил Великие Луки от разрозненных очагов сопротивления противника. В ходе боёв за город, ими был взят в плен немецкий начальник великолукского гарнизона фон Засс. Славой покрыл себя в боях за город учебный батальон 249-й эстонской дивизии под командованием полковника X. Вирита, задержавший 22—23 декабря 1942 г. в районе деревни Алексейково контратаки войск противника, пытавшегося прорваться в Великие Луки. В этом бою, не отступив ни на шаг, пали смертью храбрых, все курсанты 1-й учебной роты этого батальона.

Отлично воевали тогда и артиллеристы Эстонского корпуса: они с коротких дистанций прямой наводкой разрушали долговременные оборонительные сооружения противника в городе и обеспечивали успешное наступление войск. Память бойцов 8 эстонского корпуса увековечена в истории Великих Лук.

Описание памятника 
Общая высота памятника — 26 метров. Он установлен на валу крепости, высота которого превышает 20 метров над уровнем Ловати. Это самая высокая точка города.

Памятник построен из известняка, привезённого с эстонского острова Саарема.

На полукруглом постаменте установлены мощные пилоны, несущие высоко взметнувшуюся вверх гранёную колонну, увенчанную пятиконечной звездой. Под мемориальной плитой в основании памятника захоронена урна с прахом неизвестного солдата и братское захоронение павшим за Великие Луки воинам, офицерам и солдатам 26 национальностей. На основании обелиска сделана надпись на русском и эстонском языках.

Текст мемориальной надписи гласит — «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Советской Родины!»

«XII.1942-I.1943. В боях за освобождение города участвовали: 8-й эстонский стрелковый корпус, 257 и 357 стрелковые дивизии, 47 механизированная бригада, 13 и 38 танковые полки и 146 отд. танковый батальон. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Советской Родины!»

Ссылки 
 Помните нас! Информация о памятнике 

Славы
Славы (Великие Луки)
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в России
1960-е годы в Псковской области